Джованни Ченни (, 29 декабря 1881 — 14 марта 1957) — итальянский шахматист, национальный мастер.

Неоднократный серебряный и бронзовый призер неофициальных чемпионатов Италии. Чемпион Болоньи 1911 и 1912 гг.

В составе сборной Италии участвовал в неофициальной шахматной олимпиаде 1924 г. (показал лучший результат среди итальянских шахматистов). Также участвовал в матче со сборной Швейцарии 1922 г. (обменялся победами с Э. Фёльми).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Участники шахматных олимпиад